Gasthof Zum Bären steht für:
 Gasthof zum Bären (Frickenhausen am Main)
Gasthof zum Bären (Meersburg), siehe Hotel Bären Meersburg
Gasthof Zum Bären (Grüningen)